NIE – kryptonim organizacji „Niepodległość”, struktury Armii Krajowej
 „Nie” – tygodnik satyryczny wydawany od 1990 w Warszawie
 NIE – Niezależna Inicjatywa Edytorska

Osoby 
 Nie Haisheng – chiński astronauta